Superliga 2011-12 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 2011-12;
 La Superliga de Eslovaquia 2011-12;
 La Superliga de Grecia 2011-12;
 La Superliga de Kosovo 2011-12;
 La Superliga de Serbia 2011-12;
 La Superliga de Suiza 2011-12;
 La Superliga de Turquía 2011-12.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 2011-12;
 La Superliga femenina de España 2011-12.

 Baloncesto:
 La Superliga de Irán 2011-12.